Ка́мская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Камская улица — улица во Владивостоке.
 Камская улица — улица в Волгограде.
 В Казани:
 Камская улица — ныне не существующая улица в Удельной стройке, позднее — в слободе Восстания.
 Камская улица — улица в посёлке Вознесенское Советского района.
 Камская улица — улица в Калининграде.
 Камская улица — улица в Новороссийске.
 Камская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Камская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Камская улица — улица в Симферополе.
 Камская улица — улица в Харькове.

Источник: :Яндекс.Карты.